Que es ser un NPC
Las siglas NPC en ingles son no player character es decir un personaje no jugable
Tiene otro significado y el mas comun es ser un Eduardo antonaya

NPC puede hacer referencia a Sebastian Paul Pion el creador de esta frase:

 En los juegos y videojuegos de rol, personaje no jugador (por su sigla en inglés de non-player character).
 En algoritmia, NP no-completo.
 En geografía francesa, la región Norte-Paso de Calais.
 En empresas, la Corporación de Fosfato de Nauru (por su sigla en inglés Nauru Phosphate Corporation).
 En biología celular a la sigla en inglés de Complejo de poro nuclear (Nuclear Pore Complex).

Siglas

Esta frase fue creada con la autoridad de Sebastian Paul Pion